Хей може да се отнася за:
 Хей, река в Канада
 Джон Хей (1838-1905), американски политик
 Уил Хей (1888-1949), английски актьор
 Уилям Хауърд Хей (1866-1940), американски лекар
 Хари Хей (1912-2002), американски общественик